Palais Herberstein bezeichnet:

* Palais Herberstein (Wien), heute Bürogebäude der RZB und Café Griensteidl
 Palais Herberstein (Graz, Sackstraße), heute Neue Galerie des Universalmuseums Joanneum 
 Palais Herberstein (Graz, Paulustorgasse), heute Amts- und Bürogebäude
 Palais Herberstein (Graz, Leonhardstraße), auch Stadtpalais, ehem. ESTAG, heute Joanneum Research